Инфляционные монеты Германии (Марки и пфениги ()) — монеты периода Германской и Веймарской республики, которые чеканились для обращения во время инфляционного периода. 1 пфенниг равнялся 1/100 бумажной марки. Бумажную марку в 1923 году заменила в обращении рентная марка, прекратив дальнейший ход гиперинфляции.

Монеты Германской империи 

Монеты периода 1915—1922 чеканились из дешевых металлов, полностью повторяя дизайн довоенных монет. В обращении были номиналами:
 1 пфенниг. Года чеканки: 1916—1918. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
 5 пфенниг. Года чеканки: 1915—1922. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
 10 пфеннигов. Года чеканки: 1916—1922. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J

Примечания 
 Цинковые 10-пфениговые монеты чеканились без букв монетного двора монетным двором Берлина.
 Известны 2 разновидности цинковых 10-пфениговых монет 1917 года: большой орёл без жемчужин по краю монеты и меньший с жемчужинами вокруг герба. Монета второго варианта — настоящий раритет для нумизматов.
 Большинство монет из этих версий так и остались нераспакованными в роллах, что существенно подпортило эти монеты коррозией. Таким образом, большинство монет потеряли нумизматическую ценность.
 Для обращения также чеканились в послевоенные времена серебряные монеты Германской империи номиналом в ½ (чеканилась до 1919 года) и 1 (чеканилась до 1916 года) марку.

Монеты Веймарской республики 
Подробнее Бумажная марка, также см. Нотгельды

Монеты периода 1919—1923 чеканились с такими номиналами:
 50 пфеннигов. Года чеканки: 1919—1922. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
 3 марки. Года чеканки: 1922—1923. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
 200 марок. Года чеканки: 1923. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
 500 марок. Года чеканки: 1923. Монетные дворы: A, D, E, F, G, J
Все монеты чеканились из алюминия с небольшим содержанием меди.

Литература 
 Роман Эриха Ремарка «Черный Обелиск» ISBN 978-966-14-8324-7
 Д Arnold Keller, Walter Funck. «Die Notmünzen der deutschen Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc.» Regenstauf. 2000
 Krause, Chester L.; Clifford Mishler. «Standard Catalog of World Coins» 1901—2000 (43th ed.). Krause Publications. Стр. 884—885, 887—888. ISBN 0873411501
 Fischer, Wolfgang C., ed. (2010). German Hyperinflation 1922/23: A Law and Eonomics Approach. Josef Eul Verlag GmbH. ISBN 978-3-89936-931-1.
 Rand McNally (1911). «The Rand-McNally banker’s Director and List of Attorneys». Rand McNally International Bankers Directory. Rand McNally & Company.
 Widdig, Bernd (2001). Culture and Inflation in Weimar Germany. University of California Press. ISBN 0-520-22290-3

Ссылки 
 Каталог монет Германии периода 1915—1922 
 Каталог монет Германии периода 1919—1923 
 Безденежная масса. Как немцы справлялись с фантастической инфляцией накануне прихода Гитлера, Новое время
 Гиперинфляция. Украина — это Германия в 1919—1923 гг. 
 Германия после Первой мировой войны: развитие и восстановление 

Деньги Веймарской республики
Деньги Германской империи
Германия в Первой мировой войне
Монеты Германии